Murray Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Murray Township (Arkansas)
 Murray Township (Kansas)
 Murray Township (Minnesota)
 Murray Township (Missouri)
 Murray Township (Oklahoma)